Вівер (, ) — прізвище та топонім.
 Вівер — місто в окрузі Калгун, штат Алабама, США.
 Вівер — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Валенсія, у провінції Кастельйон.
 Вільянуева-де-Вівер — муніципалітет в Іспанії.
 Вівер-і-Серратеш — муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія.

Люди 

 Гертруда Вівер (; 1898—2015) — американська довгожителька.
 Джонатан Вівер (; 1977) — британський хокеїст, захисник.
 Джекі Вівер (; 1947) — австралійська акторка театру, кіно та телебачення.
 Іан Вівер (1990) — британський професійний боксер.
 Сігурні Вівер (, уроджена — Сью́зен Алекса́ндра Ві́вер, ; 1949) — американська акторка, тричі номінована на премію «Оскар».

Інше 
 3107 Вівер (3107 Weaver) — астероїд головного поясу, відкритий 5 травня 1981 року.
 Рейка Вівера — кронштейн для кріплення додаткових аксесуарів і допоміжного приладдя до ручної стрілецької зброї.

Див. також 
 Вівера
 Бібер